Hay varios lugares que se llaman Cangas en España:

Municipios (concejos)
Cangas del Narcea, concejo del Principado de Asturias.
Cangas de Onís, concejo del Principado de Asturias.
Cangas de Morrazo, municipio de la provincia de Pontevedra, en Galicia.

Parroquias
Cangas (Santiago e San Salvador), parroquia capital del municipio de Cangas (Cangas del Morrazo), provincia de Pontevedra.
Cangas (San Pedro), parroquia del municipio de Foz, provincia de Lugo.
Cangas (Santa Mariña), parroquia del municipio de Lalín, provincia de Pontevedra.
Cangas (Santiago),  parroquia del municipio de Pantón, provincia de Lugo.
San Fiz de Cangas,  parroquia del municipio de Pantón, provincia de Lugo.